Jules Leclercq peut désigner :
Jules Leclercq (1848–1928) Explorateur et écrivain, auteur de récits de voyages et géographe belge.
Jules Leclercq (1883–1949) Médecin légiste et professeur d'université
Jules Leclercq (1894–1966) Artiste contemporain, Art brut